Магомед Гаджиевич Магомедов (16 января 1957, Кубачи, Дахадаевский район — 15 января 2013, Махачкала) — российский государственный деятель. Член президиума Верховного суда Дагестана. По национальности — даргинец.

Биография 
Родился 16 января 1957 года в селе Кубачи Дахадаевский района Дагестана.

В 1980 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

В 1983 году был избран судьей Ленинского районного суда города Махачкалы.

В 1987—1995 годах работал адвокатом Махачкалинской юридической консультации.

С 1995 года занимал должность судьи Верховного суда Республики Дагестан.

6 июня 2005 года был назначен членом президиума Верховного суда Республики Дагестан.

В 2004 году Магомед вынес приговор по громкому делу о террористическом акте 9 мая 2002 года в городе Каспийске. Дело рассматривалось судом присяжных заседателей.

«Последнее судебное дело проходило под председательством Магомедова 18 декабря 2012 года, суд вынес обвинительный приговор трем жителям Кизлярского района Дагестана, которые обвинялись в участии в незаконном вооруженном формировании. Тогда жители Дагестана Рамазан Магомедов, Шуайбгаджи Магомедов и Абдулжапар Лабазангаджиев были приговорены Верховным судом к срокам от 8 до 10 лет лишения свободы», — рассказал источник агентства РИА Новости.

15 января 2013 года убит в 21:00 рядом с домом в Махачкале.
Магомед обычно передвигался по городу в сопровождении охраны, но в январе 2013 года он находился в отпуске, и в момент покушения охраны рядом не было.

В качестве приоритетной версии убийства следователи рассматривают профессиональную деятельность судьи.

Похоронен в родном селе Кубачи.

Семья 
Жена — Магомедова Г. Г. В браке с 1981 г. В браке родились четверо детей: сын и трое дочерей.

Награды 
Был удостоен звания заслуженный юрист республики Дагестан.

Примечания

Ссылки 
 Биография Магомеда Магомедова. // РИА Новости.
 Тема: Убийство судьи Верховного суда Дагестана. // РИА Новости.

Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета
Политики XXI века
Юристы России
Судьи России
Судьи Верховного Суда Республики Дагестан
Убитые в Махачкале